Autoette oder Auto-Ette bezeichnet:

 Manistee Auto Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Autoette
 Autoette Electric Car, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Auto-Ette Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller